36 sezon Niemieckiej Formuły 3 (ATS Formel 3 Cup) – rozpoczął się 10 kwietnia i zakończył 3 października po osiemnastu rundach. Tytuł mistrzowski zdobył Tom Dillmann.

Zespoły i kierowcy

Kalendarz

Klasyfikacje

ATS Formel 3 Cup

Formel 3 Trophy

Debiutanci

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona Niemieckiej Formuły 3

Sezony Niemieckiej Formuły 3
2010 w sportach motorowych
2010 w Niemczech
2010 w Holandii